Phil Brown (voetballer) (1959), Engels voetballer
 Phil Brown (atleet), (1962), Brits hardloper en olympisch medaillewinnaar
 Phil Brown (alpineskiër) (1991), Canadees alpineskiër
 Phil Brown (acteur) (1916–2006), Amerikaans acteur